Stéphanie zu Windisch-Graetz (1909-2005), achterkleindochter van koning Leopold II
 Stephanie zu Windisch-Graetz (1939-2019), kunstschilderes en fotografe